Příjmení Hutchinson nosí více významných osobností:

 Andrew Hutchinson (* 1980) – americký profesionální hokejista
 Sam Hutchinson (* 1989) – anglický fotbalový obránce
 Thomas Hutchinson (1711–1780) – guvernér americké kolonie Massachusetts a loajalista (zastánce britské politiky)

Externí odkazy